Proy ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriele Proy (* 1965), österreichische Komponistin
 Joseph Proy, Maler, Bildhauer und Stuckateur